Burrichter ist der Familienname folgender Personen:

 Brigitte Burrichter (* 1958), Professorin am Neuphilologischen Institut – Romanistik – der Universität Würzburg
 Clemens Burrichter (1932–2012), deutscher Historiker und Soziologe
 Ernst Burrichter (1921–2003), Geobotaniker, Professor an der Universität Münster
 Rita Burrichter (* 1961), deutsche römisch-katholische Theologin